Wuivend riet (theater), een term uit het theater.
 Wuivend riet (Schmoelling), eerste soloalbum van Johannes Schmoelling.